Ykspuinen kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ykspuinen (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,  (1 ha)
2. Ykspuinen (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,48, long 24,22),  (2 ha)
3. Ykspuinen (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar